Wu-i je čínské jméno, které může znamenat:

 Wu-i – pohoří na pomezí provincií Fu-ťien a Ťiang-si, tamní národní park patří do světového dědictví UNESCO
 Wu-i (Če-ťiang) – okres v městské prefektuře Ťin-chua v provincii Če-ťiang
 Wu-i (Che-pej) – okres v městské prefektuře Cheng-šuej v provincii Che-pej